Kolmikanta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolmikanta (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 
 Kolmikanta (ö i Finland, Norra Karelen), Joensuu, 
 Kolmikanta (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kolmikanta (ö i Finland, Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kolmikanta (ö i Finland, Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar